Biathlonowy sprint kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 9 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnej Polanie.

Mistrzynią olimpijską została Słowaczka Anastasija Kuźmina. Drugie miejsce zajęła Rosjanka Olga Wiłuchina, a na trzecim stopniu podium uplasowała się Ukrainka Wita Semerenko.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014